Das Netz steht für:

 Das Netz (Bergengruen), Roman (1956)
 Das Netz (Hans Habe), Roman (1969)
 Das Netz (Wolfgang Hohlbein), Roman (1996)
 Das Netz (1947), US-amerikanischer Film von Michael Gordon 
 Das Netz (1953), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Anthony Asquith 
 Das Netz (1962), englischer Film von Cliff Owen
 Das Netz (1975), deutscher Film von Manfred Purzer
 Das Netz (1995), US-amerikanischer Film von Irwin Winkler
 Das Netz 2.0, US-amerikanischer Film von Charles Winkler (2006)
 Das Netz – Todesfalle Internet, US-amerikanische Fernsehserie (1998–1999)
 Das Netz (2004), deutscher Dokumentarfilm von Lutz Dammbeck
 Das Netz (Fernsehserie), österreichisch-deutsch-italienische Fernsehserie (2022)

Siehe auch:
 Das Netz der tausend Augen, französischer Film von Robert Enrico (1974)
 Im Netz
 Netz